kip, Laosz jelenlegi hivatalos pénzneme
 Kip, amerikai keresztnév
 Kip, holland családnév

 Antarktisz
Kip Peak hegycsúcs az Antarktiszon, a Queen Alexandra hegyláncon

 Egyesült Királyság
Kip patak Skóciában, Inverclyde tanácsi körzetben

 Horvátország
 Kip, falu Szircs községben, Belovár-Bilogora megyében

 Pápua Új-Guinea
Kip falu Southern Highlands tartományban